Pud peut faire référence à :

 la mascotte de bande dessinée pour la marque de chewing-gum 
 un surnom donné à l'entrepreneur américain 
 Pud Galvin, un lanceur de baseball de la Ligue majeure figurant au Temple de la renommée

Sigle 
PUD est un sigle qui peut désigner :
 Planned Unit Development, l'expression anglaise pour « programme particulier d'urbanisme »
 Public Utility District, un service public appartenant à une coopérative de consommation
Homonymie